KNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Shatou Air Force Base, Chinmem / Jinmen, Taiwan